Хатрусово — деревня в Починковском районе Смоленской области России. Входит в состав Ивановского сельского поселения. Население — 2 жителя (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 18 км к северо-западу от Починка, в 12 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Сож. В 17 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Грудинино на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Починковского района (Смоленская область)